Karl Alfons Bessler von Wattingen ist der Name folgender Personen:

* Karl Alfons Bessler von Wattingen (Politiker, 1671) (1671–1742), Schweizer Landvogt und Landammann
 Karl Alfons Bessler von Wattingen (Politiker, 1734) (1734–1784), Schweizer Gutsbesitzer und Politiker